Цвета́ева (дореф. Цвѣтаева) — русская фамилия; является женской формой фамилии .

 
 Цветаева, Марина Ивановна (1892—1941) — русская поэтесса, прозаик, переводчица.
 Цветаева, Мария Александровна (урождённая Мари́я Алекса́ндровна Ме́йн; 1868—1906) — мать Марины и Анастасии Цветаевых. Цветаева, Мария Кузьминична (1852 — ?) — российский геолог.

 См. также 
 «Марина Цветаева. Страсти по Марине» — документальный (биографический) фильм режиссёра Андрея Осипова.